
Termin -{TGA}- ima više značenja.

 Stop kodon, element genetičkog koda
 Termogravimetrijska analiza, procedura testiranja materijala